György brit királyi herceg (Prince George, Duke of Kent) (1902–1942) V. György brit király fia
 György brit királyi herceg (Prince George of Wales) (2013–) Vilmos walesi herceg fia